Trompete steht für
 Trompete, Blechblasinstrument
 Trompete (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 ein Orgelregister, siehe Liste von Orgelregistern (Spanische Trompete)
 Trompete (Knotenpunkt), Bauform eines dreiarmigen Knotenpunktes im Straßenbau 
 Trompete (Leichlingen), Ortslage in der Stadt Leichlingen (Rheinland)
 Trompete (Wuppertal), Wohnplatz in Wuppertal
 Trompete (Zeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift, erscheint seit 2007
 Jericho-Trompete, Flugzeugsirene
 Gabriels Horn, von Torricelli entdeckter Körper mit unendlicher Oberfläche

Siehe auch:
 Trompette
 Trompet
 Trompetenknoten